Brimson ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brimson (Minnesota), im St. Louis County
 Brimson (Missouri), im Grundy County

Personen:
 Dougie Brimson (* 1959), englischer Autor und ehemaliger Fußball-Hooligan
 Matthew Brimson, englischer Cricketspieler